Kollnitz ist der Name folgender Orte:

 Kollnitz, Katastralgemeinde von Münichreith-Laimbach in Niederösterreich
 Kollnitz (Gemeinde Sankt Paul), Katastralgemeinde von Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten

Adelsfamilie
 Kollnitz (Adelsgeschlecht), ehemals Freie, später Ministeriale des Bistums Gurk, Stammsitz St. Paul im Lavanttal, erloschen 1587

Siehe auch:
 Kollmitz
 Kollwitz